Экер — в России в XVIII веке таможенный чиновник, должностное лицо, в сферу ответственности которого входили обмер и оценка качества жидких грузов, прежде всего, импортных вин. «Традиционно в Санкт-Петербургской портовой таможне эту работу выполнял иностранный специалист».

Экер (, ) — фамилия:

 Экер, Ильхан (род. 1983) — турецкий футболист, играющий на позиции защитника.
 Экер, Сельчук (род. 1991) — турецкий боксёр.
 Экер, Шейн (род. 1971) — американский режиссёр-аниматор.
 Экер, Эми (род. 1976) — американская актриса.

См. также

Примечания